Mollo puede hacer referencia a:

Localidades
 Molló, municipio de Cataluña, España;

Personas
 Ricardo Mollo, músico argentino;
 Omar Mollo, músico argentino, hermano del anterior;
 Rosa María Molló, periodista española;
 Yohan Mollo, futbolista francés.

Misceláneas
 Cultura Mollo